Тубылов — удмуртская фамилия

Известные носители:
 Тубылов, Афанасий Ильич (1929—2016) — удмуртский педагог и государственный деятель.
 Тубылов, Валентин Кузьмич (род. 1935) — удмуртский депутат.